FC Harkov (ukrajinsko:ФК «Харків») je profesionalni  nogometni klub iz Harkova, Ukrajina.

Trenutna ekipa

Prihodi v sezoni 07/08

Odhodi v sezoni 07/08

Glavni trenerji

Famous Players 
 Oleksander Gladki
 Oleksander Jacenko
 Oleksander Maksimov
 Jevgen Čeberjančko
 Andrij Obremko

Ligaška in pokalna zgodovina 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezona
! Div.
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
!Domači pokal
!colspan=2|Evropa
|-
|align=center|2005-06
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|15
|align=center|29
|align=center|36
|align=center|33
|align=center|1/16 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2006-07
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|13
|align=center|26
|align=center|38
|align=center|33
|align=center|1/8 finala
|align=center|
|align=center|
|}

Viri in opombe

Zunanje povezave 
 Uradna stran
 Ekipa na strani ukrajinskega nogometa
 Ukrajinska nogometna spletna stran 

Harkov
Športna moštva, ustanovljena leta 2005